Katrin Lang ist der Name folgender Personen:

* Katrin Lang (Weinkönigin) (* 1999), deutsche Weinkönigin 2022/23
 Katrin Lang (Sportlerin) (* 1982), österreichische Triathletin

Siehe auch:
 Kathrin Lang (* 1986), deutsche Biathletin, siehe Kathrin Hitzer